Plaats in Indonesië
 Tanjung Anom (Giri Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Anom (Ambarawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Tanjung Anom (Kota Agung Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tanjung Anom (Pancur Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Anom (Tanjunganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Tanjunganom, doorverwijspagina